Емелья́нов (женская форма — ) — русская фамилия, образованная от имени Емельян.

Носители фамилии

А 
 
 
 
 Емельянов, Архип Петрович (известен под псевдонимом Алексей Степанович Боголюбов; 1854—после 1887) — русский революционер, народник, член организации «Земля и воля».

Б

В 
 Емельянов, Вадим Михайлович (1942—1977) — советский боксёр, призёр Олимпийских игр.
 
 
 Емельянов, Виктор Андреевич (род. 1948) — белорусский учёный, член-корреспондент НАН Беларуси.
 Емельянов, Виктор Васильевич (1912—1942) — красноармеец Рабоче-крестьянской Красной Армии, Герой Советского Союза.
 Емельянов, Виталий Андреевич (1924—2009) — советский слесарь-жестянщик, Герой Социалистического Труда.

Г 
 Емельянов, Гавриил Александрович (1898—1944) — Герой Советского Союза.

Д

Е 
 Емельянов, Евгений Арсеньевич (1917—1986) — начальник Управления внутренних дел Свердловского облисполкома, генерал-лейтенант внутренней службы.

З 
 Емельянов, Зиновий Васильевич (1907 — ?) — полковник, командир дивизии ПВО.

И 
 
 Емельянов, Игнат Дмитриевич (1915—1940) — Герой Советского Союза.
 Емельянов, Игорь Викторович (1935―2021) — российский авиаконструктор, заслуженный изобретатель РСФСР.

К 
 Емельянов, Кирилл Леонидович (род. 1991) — российский актёр.

Л 
 
 Емельянов, Лука Мартьянович (1883—?) — русский художник двухмерного пространства

М 
 Емельянов, Максим Сергеевич (род. 1998) — российский игрок в мини-футбол.

Н 
 Емельянов, Никита Сергеевич (род. 1998) — российский игрок в мини-футбол.

П

Р

С 
 
 
 Емельянов, Степан Фёдорович (1902—1988) — деятель советских органов государственной безопасности.

Т 
 Емельянов, Тарас Фёдорович (1922—1990) — полный кавалер ордена Славы.
 Емельянов, Тимофей Владимирович (род. 1992) — белорусский самбист и дзюдоист.

Ю

Я 
 Емельянов, Яков Емельянович (1848—1893) — священник Русской православной церкви, кряшенский поэт, учитель.

Составные фамилии 
 Барченко-Емельянов, Иван Павлович (1915—1984) — советский моряк, Герой Советского Союза.



См. также 

 Емельян
 
 
 
 
 
 Емельяновское
 Емельняк
 Емельяновский район